Frisk, in lingua inglese significa "perquisire", "frugare" o "saltellare". Può riferirsi a:

Persone 
 Anders Frisk – ex arbitro di calcio svedese
 Frisk – soprannome con cui è conosciuto Friðrik Skúlason, dirigente d'azienda islandese

Musica 
 The Frisk – gruppo musicale punk statunitense
 The Paddington Frisk – singolo del 2013 del gruppo musicale britannico Enter Shikari

Altro 
 Frisk – Linea di caramelle prodotta in Italia dalla Perfetti Van Melle
 Frisk Software – azienda di informatica svedese
 Frisk – romanzo del 1991 di Dennis Cooper
 Frisk – film del 1995 diretto da Todd Verow
 Frisk – protagonista di Undertale